Сезона Формуле 1 2018. године била је 69. сезона Светског шампионата Формуле 1, првенства за возила Формуле 1 које организује ФИА, као најпопуларнију класу тркачких аутомобила. Возачи и тимови су се такмичили за шампиона Формуле 1 и шампиона формуле 1 у конкуренцији конструктора. Луис Хамилтон и Мерцедес су одбранили титуле шампиона из сезоне .

Тимови и возачи 

Следећи тимови и возачи су се такмичили:

Промене возача 
 Легенда Формуле 1 и бивши возач Вилијамса Фелипе Маса се, по други пут дефинитивно, после 15. сезона опростио од такмичења у „најбржем циркусу на свету”. У тиму Вилијамса га је заменио Сергеј Сироткин.
 Шарл Леклер је нови возач Заубера уместо Паскала Верлајна.

Технички прописи 

 Систем заштите возача у болиду „ореол” (хало) је уведен од 2018.

Пнеуматици 
 Пирели за ову сезону уводи још два типа гума за суве услове. Досада су тимови користили пет типова гума за суве ( ултрамеке- са љубичастом траком, супермеке - црвена, меке - жута, средње - бела и тврде - наранџаста ) и два за влажне стазе ( међусредње - зелена и влажне - плава ). Најмекша компонента сада је хипермека са љубичастом траком, а најтврђа компонента за суве стазе сада је супертврда са наранџастом траком, док тврде гуме добијају светлоплаву траку.

Предсезонска тестирања 
 Тестирања су обављена на стази Каталуња крај Барселоне у Шпанији.

Листа трка 

 Велика награда Малезије, одржавана од 1999. до 2017. године више није у календару.
 Велика награда Немачке се вратила у календар после годину дана паузе.
 Велика награда Француске, последњи пут одржана 2008. године на стази Мањи-Кур вратила се на стазу Пол Рикар.

Пласмани

Квалификације

Возачи

Конструктори 

 Бодови Форс Индије до Велике награде Белгије су одузети

Рекорди стаза 

Прошле сезоне возачи су оборили 11. од 20. рекорда на стазама па се нешто слично очекује и ове сезоне

 подебљано нови рекорд стазе

Референце

Спољашње везе 

 званична страница
 ФИА

2018
Спорт у 2018.